Wheelock steht für:

 Wheelock (Fluss), Fluss in England
 Wheelock (Cheshire), Ort in Cheshire in England
 Wheelock Place, Gebäude in Singapur
 Wheelock College, Liberal Arts College in Boston

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Wheelock (Maine)
 Wheelock (North Dakota)
 Wheelock (Pennsylvania)
 Wheelock (Texas)
 Wheelock (Vermont)
 Wheelock Mill (Maine)

Personen:
 Donald Wheelock (* 1940), US-amerikanischer Komponist und Musikpädagoge
 Douglas H. Wheelock (* 1960), US-amerikanischer Astronaut
 Eleazar Wheelock, Gründer des Dartmouth College
 John Wheelock, Präsident des Dartmouth College
 John Hall Wheelock, US-amerikanischer Autor
 Lucy Wheelock (1857–1946), amerikanische Pädagogin

Unternehmen:
 Wheelock and Company, chinesisches Unternehmen